Roland Fischnaller (ur. 1975) – włoski narciarz alpejski
 Roland Fischnaller (ur. 1980) – włoski snowboardzista